Bleive ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Bleive (1909–1991), estnischer Komponist
 Michael Bleive (1873–1919), russisch-orthodoxer Priester, Märtyrer in Estland